Sandler este un nume de familie de origine evreiască. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Barry Sandler (n. 1947), scenarist și producător de film american.
 Boris Sandler (n. 1950), scriitor și jurnalist-redactor evreu.
 Adam Sandler (n. 1966), actor, comedian, muzician, scenarist și producător de film american.